Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 116-os, továbbá 116A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 116-os busz (Budapest, 1985–1994)megszűnt
 116-os busz (Budapest)
 116A busz (Budapest)megszűnt